Francisco Javier Cossío Lagarde, (San Luis Potosí, 2 de septiembre de 1912-4 de junio de 2012) fue un arquitecto de San Luis Potosí, México que siguió la tendencia funcionalista. Se asoció desde muy joven con su compañero de estudios, el arquitecto Ignacio Algara González Arce, en la firma Cossío y Algara Arquitectos. Esta sociedad terminó en 1977 con la muerte de Algara. Cossío siguió trabajando hasta el 2012, año en que murió.

Reseña biográfica 
Francisco Javier Cossío Lagarde, nació en la ciudad de San Luis Potosí el 2 de septiembre de 1912. Sus estudios primarios los llevó a cabo en el Colegio San Luis, y los de secundaria y bachillerato en la misma ciudad. Realizó sus estudios profesionales en la Universidad Nacional Autónoma de México inscribiéndose primero a la carrera de ingeniería civil de la cuál sólo cursó el primer año; en 1932 se cambió a la de arquitectura en la Academia de San Carlos. El director de la Escuela de Arquitectura en ese tiempo era el arquitecto José Villagrán García, quien también fue su profesor. Entre los maestros que le dieron clase destacan los arquitectos Carlos M. Lazo, Mauricio M. Campos y Federico Mariscal.

En su etapa de estudiante trabajó en los despachos de Carlos Obregón Santacilia, Luis Barragán y Francisco J. Serrano. Al despacho de Carlos Obregón fue recomendado por Enrique del Moral quien había sido jefe del taller (1928-1935) y por su profesor Mauricio Campos.

La mayor parte de su obra fue en colaboración con su socio Ignacio Algara y es muy amplia y diversa: casas habitación, edificios públicos, templos, espacios urbanos como plazas y andadores peatonales, edificios de oficinas y comerciales. La obra de este despacho se encuentra en la ciudad de San Luis Potosí, México, con más de doscientos proyectos entre casas habitación, edificios públicos y remodelación de plazas en el centro histórico. Constituye un muy buen ejemplo de arquitectura funcionalista.

El arquitecto promovió la creación de la carrera de arquitectura y la especialidad en Historia del Arte Mexicano en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Fue miembro fundador del Colegio de Arquitectos de San Luis Potosí, Académico Emérito de la Academia Nacional de Arquitectura y de la Sociedad de Arquitectos Mexicanos, A.C.

El archivo de sus obras se encuentra en la Facultad del Hábitat de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en el Archivo de arquitectura, diseño y urbanismo.

Obras 
Arquitectura doméstica

Casas centro histórico

1944 Casa Estudio Lasso de la Vega/ 5 de Mayo 975.

1945 Casa Castillo Ortuño /Abasolo 605.

1947-1948 Casa Espinosa /Zaragoza 705 esquina Comonfort.

1948 Casa Ortuño Herrera/Bolívar 430 esquina Madero.

1949-1945 Casa Hooper Castro/Rayón 315.

1952-1953 Casa Ortuño Sánchez /Álvaro Obregón 610.

1963 Casa Madres del Espíritu Santo /Bolívar 425.

1965 Casa Murguía Villalobos/Morelos 1070.

Casas Av. Carranza y derivaciones

1968 Casa Rangel Aguiñaga, Justo Sierra 130

1951 Casa Díaz Infante Compeán, Av. Carranza 1500

1946 Casa Cossío Calvillo, Capitán Caldera 390

1946 Casa Algara Cossío, Fray Diego de la Magdalena 540

1960 Casa Guerra Molina, Av. Carranza 1940

1961 Casa Díaz de León Pedroza, Av. Carranza 2005

1966 Casa Ortuño Herrera, Av. Carranza esquina Fernando Torres

1957 Colegio María Luisa Olanier, Av. Carranza 2150

1970 Colegio Motolinía, Av. Carranza y Fray Diego Basalenque

1954-1963 Escuela de Medicina, Av. Carranza 2405

Casas calles Arista y Amado Nervo

1947 Casa Nava Calvillo, Arista 1080

1949 Casa Díaz Infante Ibarra, Arista 726       

1956 Casa Laso de la Vega Rodríguez, Arista 1395

1952 Casa Heinze Medina, Muñoz 140, esquina Privada de Muñoz.

1960 Casa Hernández Andrés, Privada de Muñoz (última casa al fondo)

1962 Casa Coulón Macho, Amado Nervo esquina Fray Diego de la Magdalena

Casas Colonia Jardín

1966 Casa Dr. Carrillo, Av. Himno Nacional 430, esquina Fernando Torres

1968 Casa González Noyola, Fray Diego de la Magdalena esquina Estatuto Jurídico

Casas Colonia Polanco

1970 Casa Hernández Guerra, Julio Verne 160.

1976 Casa Hernández Cossío, José Vasconcelos 165

Edificios

1944 Construcción de la Casa Latinoamericana/5 de Mayo e Iturbide.

1944 Reconstrucción interior del Teatro de la Paz/ Villerías 205

1949 Edificio San Rafael/Jardín Hidalgo y Manuel José Othón

1950 Edificio Álvaro Obregón/ Álvaro Obregón y Bolívar.

1952 Escuela de Jurisprudencia, UASLP/Arista 245.

1953 Tienda Jolzan/ Manuel José Othón 106.

1955 Edificio comercial-oficinas/ Álvaro Obregón 165

1958 Ferretería Deutz Hermanos/Av. Carranza 307-313

1962 Edificio Arista equina Bolívar1962

1963 Financiera Potosina/Iturbide 655.

1965 Hotel Panorama/Av. Carranza 315.

1954-1962 Escuela de Medicina, Av. Carranza 2405 y Manuel Nava.

Colegio María Luisa Olanier, Av. Carranza 2150

Colegio Motolinía. Av. Carranza y Basalenque 140

1950- 1965Templo del Perpetuo Socorro. Arista 794 y Tomasa Estévez.

Obra pública

Edificio de Pensiones, Gobierno del Estado. Madero 365 e Independencia.

Palacio de Justicia, Vallejo 200 y Rayón, (obra de integración)

Obra urbana

Plaza de Armas

Plaza de San Francisco

Plaza El Carmen

Referencias

Bibliografía 

 García Muñoz, Martín (2015). La potosinidad en la obra arquitectónica de Francisco Javier Cosío Lagarde, 1939-1996. Tesis de Maestría en Ciencias del Hábitat. San Luis Potosí, S.L.P.: UASLP
 Montejano Aguiñaga, Rafael (1967). 20 de las obras arquitectónicas más sobresalientes. San Luis Potosí: Embotelladora Potosí.
  
 Villar Rubio, Jesús (2013). “Francisco Cossío e Ignacio Algara Arquitectos. Introductores de arquitectura moderna en San Luis Potosí”. En Los Arquitectos Mexicanos Modernos de la Modernidad, Catherine R. Ettinger y Louise Noelle (coords.). Ciudad de México, UMSNH-UNAM.
 Villar Rubio, Jesús (2013). Modernidad y Tradición en la arquitectura potosina 1920-1960”. En Otras modernidades. Arquitectura en el interior de México, 1920-1960. En Catherine R. Ettinger, J. Jesús López García y Luis Alberto Mendoza Pérez (coords.). Ciudad de México: Miguel Ángel Porrúa.
 Villar Rubio, Jesús (2010). Modernidad y Tradición en la arquitectura potosina 1920-1960. En Cien años de historia y arte potosino 1910-2010. San Luis Potosí: UASLP.

Enlaces externos 

 Sitio web oficial.

Hombres
Arquitectos de México del Siglo XX